Witting este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Emil Witting (1880-1952), silvicultor și scriitor de limbă germană, sas transilvănean
 Amy Witting (1918-2001), romancieră și poetă australiană